NGC 7055 — группа звёзд в созвездии Цефей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7055
Цефей (созвездие)
Группы звёзд